

Patronyme 
James Mitchell peut désigner :

 James Mitchell (1843-1897), homme politique canadien ;
 James Mitchell (1866-1951), homme politique australien ;
  (1897-1975), footballeur international anglais ;
 James P. Mitchell (1900-1964), homme politique américain ;
 James Mitchell (1920-2010), acteur et danseur américain ;
  (1929-2010), monteur américain ;
 James Fitz-Allen Mitchell (1931-2021), agronome, hôtelier et homme politique, chef du gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
 James Mitchell (1936-2002), écrivain et scénariste anglais ;
 James Mitchell (1965-), manageur de catch américain.

Autre 
James Mitchell peut aussi désigner :
 James Mitchell, cultivar de rosier.